Slender Man oder Slenderman bezeichnet:

 Slender Man, übernatürliche, fiktive Figur
 Slender Man (Film), ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2018
 Slender-Man-Messerstecherei 2014, ein Messerstechvorfall aus dem Jahr 2014 in Wisconsin, USA
 Beware the Slenderman, ein US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016 über die Messerstecherei